Tom's Window Manager – è il window manager per X Window System creato da Tom LaStrange